Pułki piechoty noszące numer „27”:

Polskie:
 27 Pułk Piechoty (1919–1939)
 27 Pułk Piechoty (1942)
 27 Pułk Piechoty AK (1944)
 27 Pułk Piechoty (1944–1947) → 27 Zmotoryzowany Pułk Piechoty (1947–1952) → 27 Pułk Zmechanizowany im. kpt. Stanisława Betleja (1952–1989)

Austro-węgierskie:
 Styryjski Pułk Piechoty Nr 27 (1682–1918)
 27 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1901–1917) → Górski Pułk Strzelców Nr 2
 27 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Niemiecki:
  (1815–1918)

Rosyjski:
  (1703–1918)